|}

Die früher von Lollandsbanen und heute von Lokaltog A/S betriebene Bahnstrecke Nykøbing F–Nakskov führt in Ost-West-Richtung von Nykøbing Falster über Maribo nach Nakskov. Die eingleisige, normalspurige Strecke ist 50,2 Kilometer lang und nicht elektrifiziert. Die Eigentumsgrenze zu Banedanmark befindet sich gleich hinter der Brücke über den Guldborgsund, der Falster und Lolland trennt.

Geschichte 
Die Strecke wurde am 1. Juli 1874 eröffnet. In den 1980er und 1990er Jahren wurde sie umfassend renoviert. 1995 wurden 815.000 Fahrgäste, 1999 rund 970.000 Fahrgäste befördert. Zu diesem Erfolg trugen die 1997 gelieferten IC/2-Dieseltriebzüge bei. Die Strecke wird von Maribo aus ferngesteuert. Es werden hauptsächlich Personenzüge gefahren, in der Hauptverkehrszeit im Halbstunden-Takt. 2005 fand kaum noch Güterverkehr statt, allerdings gab es Verhandlungen mit potenziellen neuen Güterverkehrskunden.

Am 14. Juli 2008 wurde die etwa 700 Meter lange Hafenbahn in Nakskov zwischen Toldbodkajen und Stormgade stillgelegt, das Gleis wurde zugeteert. Allerdings war der letzte Güterwagen auf der Hafenbahn bereits im Jahr 2004 von der LJ M17 befördert worden, das Gleis war seither nicht mehr in Gebrauch.

Ab dem 1. Januar 2009 übernahm die neu gegründete Gesellschaft Regionstog A/S (RT) den Betrieb der Privatbahnstrecken in der Region Seeland von Lollandsbanen sowie von Vestsjællands Lokalbaner und Østbanen. Am 1. Juli 2015 verschmolzen Regionstog und Lokalbanen zum neuen Unternehmen Lokaltog A/S, das alle ehemaligen Privatbahnen in Seeland und Lolland umfasst und deren Hauptaktionär Movia ist.

Fahrzeuge 

Auf der Strecke waren unter anderem im Einsatz:
 Lokomotiven:
M 8 (DB-Köf II 323 256-8), M 16 (DB-Köf II 323 309-5), M 17 (DB Köf II 323 301-2), M 32 „Marcipanbrød“ und M 38 (DSB MY 1153) – verkauft an Contec Rail (2008); M 34 (DSB MX 1031), M 35 (DSB MX 1033), M 37 (DSB MX 1004) – alle drei 2006 an Svensk Tågkraft AB verkauft; M 36 (DSB MX 1043).
 Triebwagen der Baureihe Ym 60 (Lynetter), Ym 60–66 (2010 verschrottet).

Regionstog setzt Fahrzeuge der Typen IC2, eine Privatbahnvariente des DSB MF, sowie Alstom Coradia Lint 41 auf der Strecke ein.

Einzelnachweise

Weblinks 

 
 
 Dänische Fan-Page über die Lollandsbahn (dänisch)
 

Bahnstrecke im Königreich Dänemark
Bahnstrecke NykobingFNakskov
Bahnstrecke NykobingFNakskov
Bahnstrecke NykobingFNakskov
Bahnstrecke NykobingFNakskov